

België
Allerheiligste Verlosserkerk (Grimbergen)
Allerheiligste Verlosserkerk (Hoogstraten)

Nederland
Allerheiligste Verlosserkerk (Rotterdam)